Гранха ла Луз има више значења:

 Гранха ла Луз (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Луз (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Луз, Моисес Гарсија (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Луз (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику